Kanton Lichtenau ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Kanton Lichtenau (Departement der Werra) im Distrikt Eschwege, Departement der Werra, Königreich Westphalen
 Kanton Lichtenau (Departement der Fulda) im Distrikt Paderborn, Departement der Fulda, Königreich Westphalen